Tom Holland kan henvise til:

 Tom Holland (instruktør) (f. 1943) – amerikansk instruktør, manuskriptforfatter og skuespiller
 Tom Holland (forfatter) (f. 1968) – britisk forfatter
 Tom Holland (skuespiller) (f. 1996) – britisk skuespiller